Сиджвик () — английская фамилия. Известные носители:
 Сиджвик, Генри (1838— 1900) — английский философ и экономист.
 Сиджвик, Невил Винсент (1873—1952) — английский химик.